Мария Леопольдина Австрийская:
 Мария Леопольдина (6 апреля 1632 — 7 августа 1649) — эрцгерцогиня Австрийская, императрица Священной Римской империи, вторая супруга императора Фердинанда III.
 Мария Леопольдина (22 января 1797 — 11 декабря 1826) — эрцгерцогиня Австрийская, императрица Бразилии, первая супруга императора Педру I.
 Мария Леопольдина Австрийская-Эсте (1776—1848) — супруга баварского курфюрста Карла Теодора.